Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1955 bestod av 10 lag, och Kronohagens IF vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1955 i Finland
Fotbollssäsongen 1955
1955